Агнес Моника (сценическое имя, полностью — Агнес Моника Мульёто ) (род. 1 июль 1989, , Индонезия) — индонезийская певица и художница. Она записала три детских альбома. Она также стала ведущей нескольких детских телевизионных программ.

В 2003 году Agnez выпустила свой первый взрослый альбом под названием And the Story Goes, благодаря которому её имя снова зазвучало в Индонезии музыкальной индустрии. Её успех на родине вдохновил Агнес поставить перед собой цель: получить известность на международной арене. К записи второго альбома, выпущенного в 2005 году, Whaddup.. '?!, Агнес привлекла певицу из США Кит Мартин. Агнес также участвует в съемках двух азиатских сериалов, Больница и Романтика в Белом доме, в Тайвани.

Агнес два года подряд выигрывала в песенном фестивале в Сеуле, Республика Корея, в 2008 и 2009 году на её третий альбом, Sacredly Agnezious (2009), она начала увлекаться, как продюсер и автор песен. В 2010 году она была назначена в качестве судьи на шоу талантов, Индонезийский идол. Она также стала одним из хозяек и исполнительниц на American Music Awards 2010 Красный ковер в Лос-Анджелес, США.

В дополнение к коммерческому успеху Agnez является певица с наибольшим количеством наград в Индонезии. Она выиграла десятки трофеев, в том числе 17 (Anugerah Musik Indonesia), 8 (Panasonic Awards), 5 (Nickelodeon Indonesia Kids Choice Awards), и 4 (MTV Indonesia Awards). Кроме того, она была доверенным послом по борьбе с наркотиками в Азии, а также послом (MTV EXIT) в борьбе с торговлей людьми.

Она подписала контракт со звукозаписывающей компанией этикетке США, (Сопутствующие Этикетки), который принадлежит Sony Music Entertainment. Её международный дебютный сингл «Кокс Бутылка» был выпущен инди в сентябре 2013, и вновь выпущен в начале 2014 года по Sony Music, показывая американские рэперы, Timbaland и TI.

Дискография 
 And the Story Goes (2003)
 Whaddup A.. '?! (2005)
 Sacredly Agnezious (2009)
 Agnes Is My Name (2011)
 Agnez Mo (2013)

Мыльные оперы 
 Lupus Milenia (1999)
 Mr Hologram (1999)
 Pernikahan Dini (2001)
 Amanda (2002)
 Ciuman Pertama (2002)
 Cinta Selembut Awan (2002)
 Cewekku Jutek (2003)
 Cantik (2004)
 Bunga Perawan (2004)
 Ku 'Tlah Jatuh Cinta (2005)
 Pink (2006)
 Romance In The White House (2006)
 The Hospital (2006)
 Kawin Muda (2006)
 Jelita (2008)
 Kawin Masal (2008)
 Pejantan Cantik (2010)
 Marissa (2011)
 Mimo Ketemu Poscha (2012)
 3 Peas In A Pod' — Специальный вид + Музыкальная тема Певица (2013)

 Хозяин 
 VAN (Video Anak Anteve) — (Antv)
 Tralala-Trilili — (RCTI)
 Diva Romeo — (Trans TV)
 American Music Awards 2010'' — (ABC Channel)

Ссылки 
 Моника Официальный сайт
 
 Моника на Internet Movie Database

Певцы и певицы Индонезии
Наставники телешоу «The Voice»
Дети-певцы